Melia is een nimf uit de Griekse mythologie, een van de Meliae, de beschermers van de es, die ontsproten uit Gaia toen het bloed van Oeranos op haar terechtkwam. Met Inachus kreeg zij drie kinderen: Io, Phoroneus en Phegeus. Aan de god Poseidon baarde ze Amycus, de latere koning van Bebryces.

Stamboom 

Dryade